Gordian I – cesarz rzymski
 Gordian II – cesarz rzymski
 Gordian III – cesarz rzymski
 Gordian – święty Kościoła katolickiego
 Gordian – imię męskie